Pionierbrücke steht für

 eine von Pionieren gebaute Behelfsbrücke für militärische Aufgaben
 die ehemalige Brücke der Magdeburger Pioniere in Magdeburg, siehe Brücke des Friedens
 Pionierbrücke (Münden) über die Fulda in Hann. Münden